Café Society má více encyklopedických významů:

Café Society (noční klub) – zaniklý noční klub v New Yorku
 Cafe Society (film, 1939) – americká filmová komedie Edwarda H. Griffitha z roku 1939
 Café Society (film, 1995) – americké filmové komediální drama Raymonda De Felitty z roku 1995
 Café Society (film, 2016) – americké filmové komediální drama Woodyho Allena z roku 2016